En Pologne, Matyldów peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Matyldów, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Matyldów, village du powiat de Płock,
 Matyldów, village du powiat de Sochaczew.